Musalı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Musalı – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian